Ролан Гарос може бити:

 Ролан Гарос, тениски турнир у Француској
 Ролан Гарос (пилот), француски пилот
 Стадион Ролан Гарос, стадион у Француској